Peiró o creu de terme, creu monumental que s'ubicava prop de l'entrada de poblacions o monestirs o vora els camins 
 El Peiró, obra al municipi de Sant Pau de Segúries (Ripollès) 
 Piló del Peiró, obra a Batea (Terra Alta) 
 Agustí Peiró i Expósito (Massamagrell, 1964), escriptor i tècnic lingüístic valencià 
 Coll del Peiró (Bula d'Amunt), collada als contraforts nord-orientals del Massís del Canigó 
 Coll del Peiró (Tellet), collada al terme comunal de Tellet, a la comarca del Rosselló (Catalunya Nord)
 Jaume Peiró i Arbonès (Barcelona, 1931), futbolista català de la dècada de 1950 
 Joan Peiró i Belis
 Joaquín Peiró Lucas (Madrid, 1936 – Madrid, 2020), futbolista i entrenador de futbol espanyol 
 Josep Peiró (Aragó ~1670 – Madrid?, 1720), compositor espanyol del barroc
 Julià Peiró (Ripoll, 1938 - 2016), periodista, escriptor i fotògraf conegut pels programes de televisió 
 Karma Peiró
 Luis Peiró Roselló (Montaverner, 1949), economista i diputat en la primera legislatura de les Corts Valencianes
 Marta Peiró Giménez
 Miquel Peiró i Victori (Aiguafreda, 1887 - l'Hospitalet de Llobregat, 1936), laic, terciari